Die Bezeichnung Justiz und Inneres kann sich auf folgende Einrichtungen beziehen:

 den Rat für Justiz und Inneres
 den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts